Damjanow oder für Frauen Damjanowa ist ein bulgarischer Familienname mit der Bedeutung Sohn/Tochter von Damjan.

Damjanow ist der Familienname folgender Personen:

 Fedja Damjanow (* 1950), bulgarischer Kanute
 Georgi Damjanow (1892–1958), bulgarischer Politiker

Damjanowa ist der Familienname folgender Personen:
 Swobodka Damjanowa (* 1955), bulgarische Leichtathletin